Termenul Urma poate să însemne:

 Urmă (algebră), urma unei matrice

Vezi și 
 Urma (film) - film din 2019, regizat de Dorian Boguță, cu Teodor Corban, Marin Grigore, Dragoș Bucur, Mădălina Ghenea și Lucian Ifrim în rolurile principale.
 Urma (formație) o trupă românească de rock alternativ.

Alte sensuri 
 În Mineralogie culoarea prafului mineralului produs prin frecarea lui pe porțelan mat, culoarea urmei lăsate fiind un indice care ajută la identificarea mineralului.
 Urma lăsată de un vehicul
 Urme istorice, importante pentru arheologi sau istorici
 Numai urme de anumite substanțe, cu alte cuvinte cantități foarte mici